Александр Михайлович Овчинников:
 Овчинников, Александр Михайлович (1898? — 1983?) — советский работник органов охраны правопорядка, начальник уголовного розыска ГУ МВД СССР.
 Овчинников, Александр Михайлович (1904—1969) — советский ученый-гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук (1942), профессор (1943).